NWA steht für:
 National Wrestling Alliance, ein freiwilliger Zusammenschluss meist kleiner regionaler Wrestling-Promotionen in den USA, Kanada, Mexiko, Europa, Asien und Ozeanien
 National Wrestling Association, die ehemalige Wrestling-Abteilung der National Boxing Association und Vorläuferorganisation der National Wrestling Alliance
 Naturwissenschaftliches Arbeiten, ein Schulfach, das in Baden-Württemberg an der Realschule erteilt wird und die Fächer Biologie, Physik und Chemie integriert
 Nauru Weightlifting Association, der erfolgreichste Sportverband Naurus
 Nebelwarnanlage, eine technische Einrichtung an Straßen, um Verkehrsteilnehmer automatisch vor Nebel zu warnen
 Netzwerkanalysator, ein Hochfrequenz-Messgerät
 New Weird America. eine musikalische und populärkulturelle Bewegung seit den späten 1990ern
 Nie wieder Atomkraftwerke, eine schweizerische Anti-Atomkraft-Organisation
 Northwest African Meteorites, eine Katalogisierungsbezeichnung für Meteoriten, die in Algerien und Marokko gefunden wurden (zum Beispiel NWA 869)
 Nutzwertanalyse, eine quantitative, nicht-monetäre Analysemethode der Entscheidungstheorie
 Flughafen Mohéli Bandar Es Eslam (IATA-Code), komorischer Flughafen
 Northwest Airlines (ICAO-Code), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft

NWA steht für:
 NWA (Album), ein Musikalbum des deutschen Rappers Shindy

N.W.A steht für:
 N.W.A (Niggaz Wit Attitudes), eine ehemalige Hip-Hop-Crew aus Compton (Los Angeles)

Nwa steht für:
 Nwa (Kamerun), Gemeinde in Nordwest-Kamerun
 Nwa (Myanmar), Ort im Distrikt Kalemyo, Sagaing-Region, Myanmar

nwa steht für:
 Nawathinehena (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Algonkin-Sprache der Arapaho

Abkürzung